CNW ist eine Abkürzung für:
 Canada Newswire, ein Pressemitteilungsdienst in Kanada
 Chicago and North Western Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 Córdoba North Western Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Argentinien
 Curricularnormwert
 Catalogue of Carl Nielsen's Works

CNW